Чучуля () — село в Глодянском районе Молдавии. Относится к сёлам не образующим коммуну.

География 
Село расположено примерно в 12 км к югу от города Глодяны на высоте 141 метров над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — сёла Октябрьское и Виишоара.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Чучуля проживает 3707 человек (1776 мужчин, 1931 женщина).

Этнический состав села:

Достопримечательности 
 В селе Чучуля находится усадьба Леондари-Бузня.

Ссылки 
 Чучуля, района Глодень

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района